La Dynastie de Munsö est un des noms d’une dynastie protohistorique de rois suédois.

Origine 
Les premiers de ses membres aux  sont légendaires ou semi-légendaires, pendant que leurs héritiers des  sont historiques. Cette dynastie est également connue comme la « Vieille dynastie ». Munsö est l’île où un tumulus est considéré comme la tombe de Björn Järnsida, son fondateur légendaire. 

Les sagas, comme celle de Hervor et du roi Heidrekr ou l’Heimskringla, contiennent de nombreuses informations sur les membres de cette dynastie et portent sur une dizaine de générations ; mais, bien que les rois du  soient considérés comme historiques, l’historiographie moderne suédoise commence avec le règne du roi du  Erik Segersäll. Le roi Björn (III) Eriksson, qui selon les sagas est le père du roi Eric le Victorieux, n’est pas reconnu comme historique par la critique moderne.

Généalogie 
Le tableau généalogique ci-dessous, conçu selon les informations de la saga de Hervor et du roi Heidrekr, présente les membres légendaires (avant Björn ), semi-légendaires et historiques de cette dynastie qui viendrait de la Maison danoise des Skjöldungs (le père de Sigurd Hring serait Randver, fils d'Auðr in djúpúðga, fille d'Ivar Vidfamne ; alors que la dynastie suédoise précédente était celle des Ynglingar, jusqu'à Ingjald, père d'Olof Trätälja et ancêtre du roi de Norvège Harald à la Belle chevelure, souche de la Maison Harfagre).

Après Björn Järnsida son fondateur, la généalogie est basée sur la Saga de Hervor et du roi Heidrekr et la douteuse identification de Styrbjörn Starke et de Tyra comme les parents de Thorgils Sprakalägg. Le lien avec la dynastie danoise qui commence avec Sven Estridsson est par conséquent incertain :

Article lié 
Liste des rois de Suède

Notes et références

Sources 
, édition du .

Bibliographie 
 Régis Boyer, La saga de Hervor et du roi Heidrekr, Berg International, 90 p.

Roi de Suède du Moyen Âge
Dynastie noble norroise